Sotho o basotho, ètnia oriünda del sud de l'Àfrica 
 Sotho o sesotho, llengua d'aquest poble 
 Sotho o Lesotho, reialme i enclavament dins de Sud-àfrica